Die Olympischen Spiele 1940 teilen sich auf in:

 Olympische Sommerspiele 1940 in Tokio
 Olympische Winterspiele 1940 in Sapporo